Сельское поселение «Деревня Михеево» — муниципальное образование в составе Медынского района Калужской области России.

Центр — деревня Михеево.

Состав сельского поселения

Население

Примечания 

Муниципальные образования Медынского района
Сельские поселения Калужской области